Aleksander Skrzyński (zm. po 1674) – kasztelan brzeziński, wojski łęczycki, stolnik wieluński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Aleksander Skrzyński (1882–1931) – premier i minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej